Korinth bezeichnet:

 Korinth, eine griechische Stadt
 Korinth (antike Stadt), eine antike griechische Stadt
 Korinth (Gemeinde), eine griechische Gemeinde
 Korinth (Fyn), eine dänische Gemeinde

und ist der Familienname folgender Personen:
 Werner Arthur Korinth (1904–1982), deutscher Gewerkschafter und Redakteur (1934 nach Schweden emigriert)

Siehe auch:
 Corinth
 Korinthos